Amelia Hanowerska (1711-1786) – córka Jerzego II
 Amelia Hanowerska (1783-1810) – córka Jerzego III